Brieg ist:

 Brzeg, eine Stadt in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Herzogtum Brieg, ein Herzogtum in Schlesien seit 1311, bis 1813
 Landkreis Brieg, Kreis des Regierungsbezirks Breslau, Provinz Schlesiens Preußens und Deutschlands 1816–1945
 der veraltete deutsche Name der lothringischen Stadt Briey
 Briec, eine Gemeinde in der Bretagne, Frankreich, bretonischer Name
 Brzeg Głogowski, Dorf der Landgemeinde Gmina Żukowice im Powiat Głogowski in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Namenspatronin für die Brieger Gänse (Eisscholle), typisches Winterphänomen auf der vereisten Oder

Brieg ist der Name folgender Personen:
 Charlotte von Liegnitz-Brieg-Wohlau (1652–1707), durch Heirat Herzogin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Wiesenburg
 Christian (Liegnitz-Brieg) (1618–1672), Herzog von Liegnitz, Brieg, Wohlau und Ohlau

 Joachim Friedrich (Brieg) (1550–1602), seit 1586 Herzog von Ohlau und Wohlau
 Johann Christian (Brieg) (1591–1639), Herzog von Brieg, Liegnitz, Wohlau und Ohlau
 Sibylle Margarethe von Brieg (1620–1657), Herzogin von Brieg 

Siehe auch:
 Brig (Begriffsklärung)
 Brigue